Фулькуа дю Перш (; умер ранее 1003) — граф де Мортань-о-Перш (после 980—ранее 1003), сеньор де Ножан-лё-Ротру (после 996—ранее 1003).

Происхождение 
Фулькуа упоминается как граф в акте, составленном в период между 1051 и 1060 годами и подписанном его потомком Ротру II, графом Мортань. Отцом Ротру был виконт Шатодёна Жоффруа II, племянник архиепископа Тура Гуго I. Также в акте, датированном 1032 годом, упоминается Мелизанда, мать виконта Жоффруа II, и его дядя Бушар. Другие исторические источники позволяют установить, что виконт Жоффруа II был внуком Ротру I, сеньора де Ножан, а также то, что архиепископ Гуго I был сыном виконта Шатодёна Жоффруа I и Хильдегарды.

На основании этих документов была восстановлена генеалогия семьи графов Перша и виконтов Шатодёна. Традиционно Фулькуа считался сыном сеньора де Ножан Ротру, который женился на Мелизанде, дочери виконта Шатодёна Жоффруа I, благодаря чему его сын, Жоффруа II, унаследовал в 1003 году Шатодён.

Однако, в традиционной генеалогии возникают две проблемы:
 Неясно, почему виконт Шатодёна Гуго I, став архиепископом в 1003 году, уступил Шатодён сыну сестры, когда у него был брат, который хотя и умер ранее 1003 года, но имел по крайней мере двух сыновей.
 Также непонятно, по какой причине сеньория Мортань-дю-Перш, которую Гуго должен был унаследовать как сын Хильдегарды, дочери Эрве I де Мортань, перешла к его зятю.

Для того, чтобы разрешить эти проблемы, была предложена гипотеза, по которой Фулькуа был сыном Жоффруа I, а Мелизанда — дочерью Ротру де Ножан.

Биография 
О правлении Фулькуа дю Перш известно очень мало. Вероятно, от матери в 980-е годы он унаследовал сеньорию (или графство) Мортань-о-Перш в Нормандии, а после смерти тестя (не ранее 996 года) — Ножан-лё-Ротру в Иль-де-Франс. Эти владения составили ядро будущего графства Перш. Умер Фулькуа ранее 1003 года, поскольку в этом году Гуго I передал виконтство Шатодён Жоффруа II, сыну Фулькуа.

Брак и дети 
Жена: Мелизанда, вероятно, дочь Ротру I, сеньора де Ножан. Дети:
 Жоффруа II (ум. 1039/1040) — виконт Шатодёна (Жоффруа II) с 1003, сеньор де Мортань и де Ножан (Жоффруа I) с до 1003
 Гуго (ум. 1000)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Шатодёнский дом
Графы дю Перш
Правители Европы X века